Physe peut faire référence à : 
 Physe (gastéropode), gastéropode de la famille des Physidae,
 Physe (anatomie) , cartilage de croissance des os longs.